«Сан-Хосе Шаркс» () — профессиональный хоккейный клуб, играющий в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб основан в 1991 году и базируется в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, США. Домашние матчи проводит на арене «SAP-центр в Сан-Хосе». «Акулы» шесть раз в своей истории становились чемпионами дивизиона, один раз выигрывали Президентский Кубок (2008/09), а в плей-офф лучшим достижением стал финал Кубка Стэнли 2016.

Легенда

Статистика сезонов

Статистика трофеев

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Сан-Хосе Шаркс» на hockeydb.com

 
Сан-Хосе Шаркс